Avtocesta Arbër (), del SH61 in SH6, je avtocesta, ki se gradi med Albanijo in Severno Makedonijo. Avtocesta naj bi se raztezala vzdolž starodavne karavanske poti, ki poteka skozi vzhodno visokogorje Tirane vzdolž SH61 in se konča pri trenutni SH6 v okrožju Diber.

Glej tudi 

 Avtocesta A1 (Albanija)
 Tansport v Albaniji

Sklici

Zunanje povezave 

 Avtocesta Arber na časopisu Rruga e Arberit
Albanija
Avtoceste